Tallmo kan syfta på:

 Tallmo, Sibbo kommun – ett bosättningsområde och godsstation i Sibbo kommun, Nyland, finska Talma
 Tallmo, Karis stad – en stadsdel i Karis stad

Personer
Elis Tallmo (1886–1956), en svensk konstnär och dekorationsmålare

Se även
Moskog